Grijswangblauwsnavel
 Roodborstblauwsnavel
 Roodkopblauwsnavel